Personen
 Jeremiah O'Brien (1744-1818), Amerikaans kapitein, kaper en belastingontvanger
 Dermod O'Brien (1865-1945), Iers schilder
 Eugene O'Brien (1880-1966), Amerikaans acteur in stomme films
 Larry O'Brien (Amerikaans politicus) (1917-1990), Amerikaans democratisch politicus
 Keith O'Brien (1938), aartsbisschop en kardinaal
 Richard O'Brien (1942), Engels schrijver, acteur en televisiepresentator, bekend van The Rocky Horror Picture Show
 Larry O'Brien (Canadees politicus) (1949), zakenman en burgemeester van Ottawa
 Brendan O'Brien (1950), Amerikaans muziekproducer
 Tim O'Brien (musicus) (1954), Amerikaans bluegrassmuzikant
 Mick O'Brien (1961), Iers doedelzakspeler
 Dan O'Brien (1966), Amerikaans tienkamper
 Ed O'Brien (1968), Brits gitarist bij Radiohead
 Conan O'Brien (1963), Amerikaans praatprogrammapresentator
 Shauna O'Brien (1970), Amerikaans actrice, Penthouse Pet of the Month
 John O'Brien (1977), Amerikaans voetballer
 Willis O'Brien, Amerikaans filmtechnicus, bekend van King Kong uit 1933
 Danny O'Brien, Brits technologiejournalist, bedenker van de term lifehack in 2004
 Paddy O’Brien, Iers muzikant
 Spencer O'Brien, Canadees snowboardster
 Dylan O'Brien, Amerikaans acteur

Personages
 O'Brien (1984), een lid van de Inner Party in de roman 1984 van George Orwell
 Miles O'Brien, een personage uit Star Trek
 China O'Brien, een personage uit de films China O'Brien uit 1990 en China O'Brien II

Plaatsen
 O'Brien (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 O'Brien County, een county in de Amerikaanse staat Iowa
 O'Brien (Buenos Aires), een gebied in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 O'Brien's Tower, een toren aan de Ierse westkust
 O'Briensbridge - plaats in County Clare, Ierland

Schepen
Zes schepen vernoemd naar Jeremiah O'Brien:
 USS O'Brien (TB-30), een torpedoboot van de United States Navy van 1900 tot 1909
 USS O'Brien (DD-51), een torpedobootjager van de United States Navy van 1915 tot 1922
 USS O'Brien (DD-415), een jager van de United States Navy gebouwd in 1940
 USS O'Brien (DD-725), een jager van de United States Navy van 1944 tot 1972
 USS O'Brien (DD-975), een jager van de United States Navy van 1976 tot 2004
 Jeremiah O'Brien (schip, 1943), een Libertyschip gebouwd in 1943, het enige resterende schip van de 6939 schepen die naar Normandië voeren op D-day, thans met San Francisco als thuishaven